Corni puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Lugares 
 Corni, comuna rumana del distrito de Botoșani.

Personas 
 Guido Corni (1883-1946), empresario italiano del sector de la ingeniería, y además diputado y gobernador de Somalia.
 Gustavo Corni (1952-), historiador italiano.

Biología (animales) 
 Tetraleurodes corni, insecto hemiptera de la familia Aleyrodidae.